Autostrada A91 (Niemcy)
 Autostrada A91 (Włochy)